Peretu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Peretu (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Peretu (Olt), Dorf im Kreis Olt